Зоипп (III век до н. э.) — сиракузский политический деятель, муж Гераклеи, дочери царя Гиерона II.

Биография 
После смерти тестя в 215 году до н. э. Зоипп вошёл в состав опекунского совета при племяннике, царе Гиерониме. Когда этот совет был разогнан, Зоипп остался одним из трёх царских советников — наряду со своим свояком Андранодором и Фрасоном. Он и Андранодор были сторонниками союза с Карфагеном в шедшей в это время Второй Пунической войне. Вскоре Зоипп был отправлен послом в Египет. В его отсутствие олигархи проримской ориентации организовали убийство царя, а потом и всех членов царской семьи, включая Гераклею и обеих дочерей Зоиппа. Последний стал добровольным изгнанником. О его последующей судьбе ничего не известно.

Примечания 

Политики Сиракуз